Fariñas puede referirse a:

Fariñas (La Vega), lugar de la parroquia de Castromarigo, concello de La Vega.
As Fariñas, lugar de la parroquia de Santa Comba, concello de Santa Comba.